Sport Lisboa e Benfica, kortweg Benfica, is een Portugese voetbalclub uit Lissabon. 'Benfica' is een wijk in Lissabon. SL Benfica is opgericht in 1904 als Sport Lisboa, maar kreeg een andere naam in 1908 na een fusie met Sport Club de Benfica.

Benfica speelt zijn thuiswedstrijden in het Estádio da Luz (Stadion van het Licht). De mascotte van de club is een adelaar, die bij thuiswedstrijden over het veld vliegt en landt op de middenstip. Vandaar dragen de leden van de club de bijnaam as aguias, "de adelaars".

Benfica is, net als Real Madrid en FC Barcelona, eigendom van zijn leden, socios genoemd, die het dagelijks bestuur regelmatig verkiezen. Vanaf november 2006 is Benfica lange tijd de grootste voetbalclub ter wereld qua aantal leden geweest. In november 2014 telde FC Bayern München echter 251.000 leden en Benfica was met 235.000 leden de tweede club. De huidige voorzitter is Rui Costa.

Successen 

Tot en met de jaren 80 was Benfica de dominante club in Portugal. Tussen 1960 en 1989 won het 19 van de 30 landstitels. Hét clubicoon uit die periode was Eusébio. De grote rivaal tot 1990 was Sporting CP, de andere club met nationale uitstraling die gevestigd is in Lissabon. Vanaf 1990 nam FC Porto de dominantie van het Portugese voetbal over en kon Benfica slechts vier titels binnenlijven in 20 jaar.

Europese zeges & 'de vloek van Guttmann' 
Benfica won in 1961 en 1962 tweemaal op rij de Europacup I en verbrak daarmee de gloriereeks van Real Madrid. Dit deed de club beide keren onder leiding van de Hongaarse coach Béla Guttmann. Die vroeg de leiding van Benfica daarop om loonsverhoging, maar kreeg die niet. Guttman verliet boos de club en sprak de woorden "Zonder mij zal Benfica nooit meer een Europese finale winnen." Sindsdien verloor Benfica vijf Europacup I-finales: van AC Milan in 1963 en 1990, van Internazionale in 1965, van Manchester United in 1968 en van PSV in 1988. Daarnaast verloor de club de finale van de UEFA Cup 1983 van RSC Anderlecht, de UEFA Europa League-finale van 2013 van Chelsea en die van 2014 van Sevilla. Gaandeweg de reeks verloren finales doopten media de serie 'de vloek van Guttmann'.

Sponsors

Erelijst

Eindklasseringen

|}
Tot 1999 stond de Primeira Liga bekend als de Primeira Divisão.

SL Benfica in Europa 

SL Benfica speelt sinds 1957 in diverse Europese competities. Hieronder staan de competities en in welke seizoenen de club deelnam. De edities die Benfica heeft gewonnen zijn dik gedrukt:
Champions League (20x)
1994/95, 1998/99, 2003/04, 2004/05, 2005/06, 2006/07, 2007/08, 2010/11, 2011/12, 2012/13, 2013/14, 2014/15, 2015/16, 2016/17, 2017/18, 2018/19, 2019/20, 2020/21, 2021/22, 2022/23
Europacup I (22x)
1957/58, 1960/61, 1961/62, 1962/63, 1963/64, 1964/65, 1965/66, 1967/68, 1968/69, 1969/70, 1971/72, 1972/73, 1973/74, 1975/76, 1976/77, 1977/78, 1981/82, 1983/84, 1984/85, 1987/88, 1989/90, 1991/92
Europa League (7x)
2009/10, 2010/11, 2012/13, 2013/14, 2018/19, 2019/20, 2020/21
Europacup II (7x)
1970/71, 1974/75, 1980/81, 1985/86, 1986/87, 1993/94, 1996/97
UEFA Cup (15x)
1978/79, 1979/80, 1982/83, 1988/89, 1990/91, 1992/93, 1995/96, 1997/98, 1999/00, 2000/01, 2003/04, 2004/05, 2006/07, 2007/08, 2008/09
Jaarbeursstedenbeker (1x)
1966/67

Bijzonderheden Europese competities:

UEFA Club Ranking: 21 (4-11-2022)

2022/23

Selectie

Bekende (oud-)spelers

Trainers 
In Juli 2020 stelde SL Benfica Jorge Jesus terug aan als hoofdtrainer. Na een afwezigheid van 5 jaar en passages bij onder andere Sporting Lissabon, Al-Hilal (Saoedi-Arabië) en CR Flamengo keerde hij terug naar de club waar hij meerdere prijzen won. Sinds 3 januari 2019 was Bruno Miguel Silva do Nascimento beter gekend als Bruno Lage de hoofdtrainer van Benfica. De voormalige trainer van Benfica B werd na onstlag van Rui Vitoria eerst aangekondigd als tijdelijke vervanger. Na een reeks van goede resultaten kreeg hij een vast contract. Maar na het mislopen van de landstitel in het seizoen 2019/2020, nadat ze voor de Corona-uitbraak nog 11 punten los stonden van de tweede in de stand (FC Porto) werd hij bedankt voor bewezen diensten.

Trivia 
 SL Benfica is een omnisportvereniging met behalve voetbal ook afdelingen voor zaalvoetbal (futsal), vrouwenvoetbal, wielrennen, basketbal, rolhockey, volleybal, handbal, waterpolo, rugby en atletiek.

Externe link 
 Officiële website

Benfica
Voetbal